Luppis ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Luppis (1880–1959), Schriftsteller 
 Giovanni Luppis (1813–1875), Erfinder, Offizier und Ingenieur der österreichischen Marine